Либера — древнеримская богиня плодородия.
 Libera — детская вокальная хоровая группа из Лондона, Великобритания.
 (771) Либера — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X.

Персоналии 
 Либера из Грана — католическая святая IV века, первая святая Лотарингии.
 Либера, Антоний (род. 1949) — польский писатель, переводчик, театральный режиссёр.
 Либера, Збигнев (род. 1959) — польский художник, фотограф и перформер.
 Либера, Пётр (род. 1951) — католический прелат, епископ Плоцка с 2 мая 2007 года.

См. также 
 Либер
 Либери (значения)